Häusermann ist der Familienname folgender Personen:
 Gertrud Häusermann (1921–2007), Schweizer Buchhändlerin und Jugendbuchautorin 
 Hans Häusermann (* 1926), Schweizer Unternehmer
 Julia Häusermann (* 1992), Schweizer Schauspielerin
 Jürg Häusermann (* 1951), Schweizer Professor für Medienanalyse und -produktion
 Pascal Häusermann (Architekt) (1936–2011), Schweizer Architekt
 Pascal Häusermann (Bildhauer) (* 1973), Schweizer Bildhauer
 Ruedi Häusermann (* 1948), Schweizer Komponist und Regisseur
 Silja Häusermann (* 1977), Schweizer Politologin und Hochschullehrerin 

Siehe auch:
 Haeusserman
 Häußermann
 Heusmann